Точки над i:
 Точки над i () — польский фильм 1928 года режиссёра Юлиуша Гардана.
 Точки над i () — английский фильм 2003 года, дебют режиссёра Мэттью Паркхилла, известного писателя и поэта, чьи стихи были включены во всемирную антологию поэзии ЮНЕСКО.

См. также 
 Расставить все точки над і